Pásztor György (1827–1897) plébános
 Pásztor György (1914) festő, grafikus
 Pásztor György (1921–1993) botanikus
 Pásztor György (1923–2022) jégkorongozó, sportvezető, gyógyszerész
 Pásztor György (1953-2017) testnevelőtanár, gyógytornász, kézilabdázó

Jegyzetek